Góry Śnieżne – pasmo górskie w Australii
 Góry Śnieżne – pasmo górskie w Indonezji
 Góry Śnieżne – pasmo górskie w Południowej Afryce
 Góry Śnieżne – funkcjonująca krótko po II wojnie światowej nazwa Masywu Śnieżnika